

Борушин — село в гміні Ліпінкі-Лужицьке Жарського повіту Любуського воєводства
 Борушин — село в гміні Полаєво Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства